Коннор Ли Йегер (; род. , , Нью-Джерси, США) — американский пловец, призёр чемпионатов мира 2013 и 2015 годов. Специализируется в плавании вольным стилем на дистанции 400, 800 и 1500 метров.

Дебютировал в составе сборной страны на Олимпийских играх 2012 года и участвовал в финале заплыва на 1500 метров вольным стилем и закончил его шестым.

В следующем году он выиграл бронзовую медаль в заплыве 400 метров вольным стилем и участвовал соревнованиях на дистанциях в 800 и 1500 метров вольным стилем.

На чемпионате мира 2015 года в Казани завоевал серебро на дистанции 1500 метров с результатом 14:41,20, чуть более 1,5 секунд уступив чемпиону Грегорио Пальтриньери из Италии.

Тренируется в Мичиганском университете.

Согласно сведениям, добытым хакерской группой Fancy Bear в ходе взлома сайта Всемирного антидопингового агентства, «употреблял запрещенные препараты в терапевтических целях».

Примечания

Ссылки 
 

Пловцы США
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 2012 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 2016 года